Gagauz, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Miron Gagauz (n. 1954), politician și ministru moldovean.
 Fiodor Gagauz (n. 1958), jurist și politician moldovean.

Vezi și
 Găgăuzi